İnce ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname, der auch als Familienname auftritt. İnce hat verschiedene Bedeutungen, darunter „leicht, schlank, fein, hell, weich, zart“.

Namensträger

Familienname 
 Burak İnce (* 2004), türkischer Fußballspieler
 İzzet İnce (* 1981), türkischer Gewichtheber
 Kaan İnce (1970–1992), türkischer Dichter
 Kamran İnce (* 1960), türkisch-amerikanischer Komponist und Musikpädagoge
 Muharrem İnce (* 1964), türkischer Politiker und Buchautor
 Nevin İnce (* 2004), türkische Sprinterin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname